Soterraña hace referencia a varios artículos:

Lugares
 Un antiguo alfoz, localizado en la actual provincia de Burgos, integrado en el Infantazgo de Covarrubias, el Alfoz de Soterraña.

Religión
Virgen de Nieva o de la Soterraña, advocación mariana venerada en diversos lugares de España:
 Virgen de la Soterraña (Ávila), ciudad de Ávila;
 Virgen de la Soterraña (Olmedo), provincia de Valladolid;
 Virgen de la Soterraña (Santa María la Real de Nieva), provincia de Segovia.